W Polsce

 Kostomłoty – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Kostomłoty – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń 
 Kostomłoty – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 gminie Kostomłoty – gmina w powiecie średzkim 
 Kostomłoty – gromada w powiecie średzkim
 Kostomłoty – dawna wieś w województwie świętokrzyskim, podzielona na Kostomłoty Pierwsze i Kostomłoty Drugie
 Kostomłoty – przystanek osobowy